Marcelo Benítez puede referirse a:

 Marcelo Manuel Benítez: un escritor, pintor y militante LGBT argentino.
 Marcelo Nicolás Benítez: un futbolista argentino.